A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1965, denominada oficialmente de Allsvenskan 1965, foi a 41º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Malmö FF que conquistou seu 6º título na história da competição.

Classificação final

Premiação

Ligações externas 
 

1965
1965 no futebol
Desporto na Suécia em 1965